Огун — в религии йоруба бог войны и железа, покровитель мест стихийных бедствий, также выступает в роли защитника униженных, покровителя военных конфликтов и воинов.
 Огун — река в Нигерии.
 Огун — штат в юго-западной части Нигерии.
 Огун — суперзлодей американских комиксов издательства Marvel Comics.

Фамилия 
 Огун, Камилла Оджо (род. 1999) — российская профессиональная баскетболистка.

См. также 
 Огуни